Mužská dvouhra Los Cabos Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Ivo Karlović, kterého v úvodním kole vyřadil francouzský kvalifikant Quentin Halys.

Vítězem se stal 29letý druhý nasazený Američan Sam Querrey, jenž ve finále zdolal 21letého Australana Thanasise Kokkinakise po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal po triumfu na březnovém Abierto Mexicano Telcel v Acapulku druhé turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Oba mužské mexické turnaje hrané v roce 2017 tak Querrey vyhrál. Kokkinakis vracející se po dlouhodobém zranění figuroval až na 454. příčce žebříčku ATP

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2017